ФК «Адміра» (Відень) у сезоні 1926—1927 — 22-й сезон австрійського футбольного клубу «Адміра» (Відень). Клуб вперше у своїй історії став переможцем чемпіонату Австрії. Нападник клубу Антон Шалль також уперше став найкращим бомбардиром чемпіонату.

Склад і статистика

Чемпіонат Австрії

Турнірна таблиця

Кубок Австрії

Товариські матчі

Посилання 
  
  
  

1926–1927
Адміра